Сермізе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південний схід від Парижа, 100 км на захід від Діжона, 34 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 125 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 290,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сермізель на сайті французького Національного інституту географії
 Сермізель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сермізель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сермізель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сермізель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна